Четыре дьявола:
 «Четыре дьявола» (, 1911) — фильм Петера Эльфельта.
 «Четыре дьявола» (, 1928) — фильм Фридриха Вильгельма Мурнау.